Це список островів Ірландії. Ірландія сама є островом, що лежить на захід від острова Велика Британія та північному заході від континентальної Європи. Острови перераховані за годинниковою стрілкою навколо узбережжя, починаючи з північного сходу. 

Примітки

Примітки 
  Vol. I: A–C , Vol. II: D–M , Vol. III: N–Z 
  2nd, No.1145 , 3rd, No.1146 , 4th, No.1147 , 5th, No.1148 , 6th, No.1149 (PDFs: pp.1–7  pp.8–40 ), 7th, No.1155 , 8th, No.1199, 9th, No.1191 , 10th, No.1223 , 11th, No.1257 , 12th, No.1266 , 13th, No.1277 , 14th, No.1278

Джерела 
Oileáin Irish islands federation
Oileáin  information on Irish islands
Ireland's Islands tourist information on Irish islands
Gazetteer of Ireland, with information on most islands

Острови Ірландії
Ірландія